Jonas Lunden oder Jonas Lundén ist der Name folgender Personen

* Jonas von Lunden (1581–1649), deutscher Politiker und Autor, siehe Jonas von Lunde
 Jonas Lundén (Fußballspieler) (* 1980), schwedischer Fußballspieler